Lilio steht für:
 Aloisius Lilius (um 1510–1576), eigentlich Luigi Lilio
 (2346) Lilio, Asteroid des inneren Hauptgürtels.